Чикаго Уайт Сокс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 83 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 21
 Выигрышей: 13
 Поражений: 8
 Процент побед: 61.9
 Очков набрано: 114
 Очков пропущено: 100

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 16
 Поражений: 12
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 160
 Очков пропущено: 111

Июнь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 12
 Поражений: 13
 Процент побед: 48
 Очков набрано: 157
 Очков пропущено: 146

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 107
 Очков пропущено: 122

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 12
 Поражений: 17
 Процент побед: 41.38
 Очков набрано: 153
 Очков пропущено: 179

Сентябрь 

 Игр: 29
 Выигрышей: 17
 Поражений: 12
 Процент побед: 58.62
 Очков набрано: 163
 Очков пропущено: 161

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 2
 Поражений: 1
 Процент побед: 66.67
 Очков набрано: 11
 Очков пропущено: 12

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Чикаго Уайт Сокс
МЛБ в сезоне 2004